Die Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1963 fand vom 22. Oktober bis 2. November in Rumänien statt. Deutschland war erneut mit der bundesdeutschen Auswahl und der DDR vertreten. Die Spiele wurden in Constanța, Bukarest und Craiova ausgetragen. Die Sowjetunion gewann zum fünften Mal den Titel.

Modus 
Die dreizehn Teilnehmer wurden in der Vorrunde in drei Dreier- und eine Vierergruppe aufgeteilt. Die Gruppensieger und Gruppenzweiten wurden in der Finalrunde zu einer Gruppe zusammengefasst. Im Modus „jeder gegen jeden“ ermittelten sie den Turniersieger. Die restlichen Mannschaften spielten um die Ränge neun bis dreizehn. Ergebnisse von Mannschaften, die bereits in der Vorrunde aufeinandertrafen, wurden in die Finalrunde übernommen.

Spielplan

Vorrunde

Finalrunde

Endstand

Weblinks 
 Informationen der CEV (englisch)
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1963
Sportveranstaltung 1963
Europameisterschaft der Frauen 1963
Sportveranstaltung in Rumänien
Frauensport in Rumänien